CNAR peut faire référence à :
 Centre national d'appui à la recherche, au Tchad ;
 Commission nationale des aides dans le domaine radioactif, en France ;
 Centre national des arts de la rue et de l'espace public (ou CNAREP), en France.